Kom (servies), serviesgoed
 Kom (landschapselement), een door overstromingen van een rivier ontstane laagte 
 Komgrond
 Kom (Balkan), berg in West-Bulgarije
 concaaf gedeelte van een gewricht of bolscharnier dat om een ander deel draait
 Bebouwde kom van een plaats (stad of dorp)
 Kom, woonachtig in Bamenda, noordwest Kameroen

Zie ook
 De Kom (doorverwijspagina)